In dieser Liste sind alle („lupenreinen“) Hattricks aufgeführt, die in der deutschen Fußball-Bundesliga seit deren Einführung 1963 erzielt wurden.

Bislang gab es 113 Hattricks (Stand: 13. November 2022). Somit wurde statistisch etwa alle 160 Spiele ein Hattrick erzielt. Der bisherige Bestwert mit sieben Hattricks wurde in der Saison 1971/72 erreicht. In 11 der 57 Spielzeiten (1968/69, 1974/75, 1978/79, 1987/88, 1990/91, 1992/93, 1995/96, 2000/01, 2006/07, 2012/13, 2019/20) gab es keinen Hattrick. In den Spielzeiten der 1970er-Jahren wurden mit insgesamt 35 deutlich mehr Hattricks als üblich erzielt.

Einzelnachweise 

Liste (Fußball)
!Hattricks